Monika steht für:

 Monika, weiblicher Vorname
 Monika (Operette), Operette von Nico Dostal (1937)
 Monika (2011), deutscher Film von Christian Werner (2011)
 Monika (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift (1900–2000)
 Monika (Schiff, 1912), ehemaliges Fahrgastschiff
 Monika (Schiff, 1951), ehemaliges Frachtschiff
 Monika Enterprise, Plattenlabel aus Berlin

Siehe auch:
 Die Zeit mit Monika, schwedischer Film von Ingmar Bergman (1953)
 Monica (Begriffsklärung)
 Santa Mónica (Begriffsklärung)